Израел се може односити на:

 Израел
 Краљевство Израел (уједињено)
 Краљевство Израел (Самарија)
 Земља Израел
 Јевреји
 Јаков, библијски патријарх, касније назван Израел